Koźmiński Klub Sportowy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski
 biały (srebrny) orzeł na czerwonym tle występujący w herbach miast:
 Piotrków Trybunalski
 Frankfurt nad Menem

Zobacz też: Orzeł Biały